RxD steht für:

 Received eXchange Data, eingehende Datenleitung in der RS-232-Schnittstelle

rxd steht für:
 Ngardi (ISO-639-3-Code), bedrohte Pama-Nyunga-Sprache innerhalb der australischen Sprachen

Abkürzung